La famille de Kerpoisson est une famille noble bretonne.

Famille d'ancienne extraction, elle a pour berceau la terre de Kerpoisson, paroisse de Saint-André-des-Eaux.

En 1789, deux membres de la famille de Kerpoisson participent aux élections des députés de la noblesse aux États généraux : Louis de Kerpoisson et le chevalier Jean-Baptiste de Kerpoisson .

Généalogie 

 Olivier  de Kerpoisson
    │    époux d'Olive Guillouic
    │
    ├─> Guillaume de Kerpoisson, receveur des fouages en 1445, dans la ligue des seigneurs contre le duc en 1487 : Guerre folle. Sr de Kerfrezou.
    │      │          marié à Guionne Rogon, (→ 1557), Dame  de la Ville-Rogon, 
    │      │ 
    │      ├─> Jérôme de Kerpoisson, ainé (Branche de Kerfrezou).
    │      │         marié à Louise de Goesbriant 
    │      │ 
    │      ├─> Catherine de Kerpoisson, (→ 1562)
    │      │ 
    │      └─> Jean de Kerpoisson, puiné (Branche de Kerallan). Sr de Fosset.
    │             │  marié à Jeanne de Brenoguen
    │             │  
    │             ├─> Roland de Kerpoisson, ( Escoublac-<1563) 
    │             │  
    │             ├─> Guillemette de Kerpoisson, ( Escoublac-]) 
    │             │  
    │             ├─> Eve de Kerpoisson, ( Escoublac-])
    │             │  
    │             └─> Roland de Kerpoisson, ( Escoublac-]) 
    │
    └─> Pierre de Kerpoisson
           │
           └─> Olivier II de Kerpoisson, tuteur de Jean de Kerpoisson, fils de Guillaume.

 Amaury de Kerpoisson, sieur de Kerpoisson en 1511.
 René de Kerpoisson, sieur de Kerpoisson en 1540.
 Marguerite de Kerpoisson, épouse de Pierre de Larloc en 1541, Sieur de Châteauloup.
 Jehan de Kerpoisson, Recteur de Saint-André des eaux et Chanoine de Guérande en 1557
 Jérôme de Kerpoisson, marié à Marguerite de Brenoguen vers 1558.Une fille Guillemette de Kerpoisson.

 Amaury II de Kerpoisson, sieur de Kerpoisson en 1557.
    │    marié à Jehanne de Cleuz
    │     
    ├─> Anastase de Kerpoisson, ( Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-)
    │   
    └─> Jehan de Kerpoisson, ( Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-)

 X de Kerpoisson
    │ 
    ├─> Hyerosme de Kerpoisson, Sieur de Kerfrezou
    │      │  marié à Guillemette de Cleuz
    │      │
    │      ├─> Catherine de Kerpoisson, (10 mai 1560 Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-)
    │      │ 
    │      ├─> Jacquette de Kerpoisson, ( Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-)
    │      │ 
    │      ├─> Janne de Kerpoisson, ( Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-)
    │      │
    │      ├─> Anne de Kerpoisson, ( Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-)
    │      │ 
    │      ├─> Pierre de Kerpoisson, ( Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-)
    │      │ 
    │      └─> Hyerosme de Kerpoisson, ( Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-)
    │   
    └─> René de Kerpoisson
           │  marié à Jehanne de Bohel
           │ 
           ├─> Pérronnelle de Kerpoisson, ( Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-)
           │ 
           └─> Anne de Kerpoisson, ( Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-)

 Roland de Kerpoisson (-<1564), sieur de Kerhuer, époux de Aliette Thébault
 Roland de Kerpoisson, époux de Françoise de Querber (Kerhuer) vers 1562

 David de Kerpoisson, Écuyer, Seigneur de Kerallan (<1599-  Escoublac)).
    │  marié à Gillette du Masle
    │ 
    ├─> Suzanne de Kerpoisson, Dame de la Gaudinière, ( Escoublac-  Escoublac)
    │   
    └─> René de Kerpoisson (-  Escoublac), Écuyer, sieur de Kerallan 
           │     marié à Janne Quélo  (→ 1657),
           │ 
           ├─> Renée de Kerpoisson, ( Escoublac-) 
           │
           ├─> Jacquemine de Kerpoisson, ( Escoublac-)
           │
           ├─> Louise de Kerpoisson, ( Escoublac-)
           │
           ├─> Jean de Kerpoisson, ( Escoublac-  Escoublac) 
           │
           ├─> Philippe de Kerpoisson, ( Escoublac-) 
           │
           ├─> Julien de Kerpoisson, ( Escoublac-  Escoublac), Sr de Kerallan
           │     │  marié à Guillemette Le Lièvre
           │     │
           │     ├─> René de Kerpoisson, ( Escoublac-  Escoublac) 
           │     │
           │     ├─> Yves de Kerpoisson, ( Escoublac- ) 
           │     │ 
           │     ├─> Marie de Kerpoisson, ( Escoublac) 
           │     │ 
           │     ├─> Charlotte de Kerpoisson, ( Escoublac)
           │     │ 
           │     ├─> Lucrèsse de Kerpoisson, ( Escoublac)
           │     │ 
           │     ├─> Anonyme de Kerpoisson, ( Escoublac)
           │     │ 
           │     ├─> Julien de Kerpoisson, ( Escoublac)  
           │     │ 
           │     ├─> Jean René de Kerpoisson, ( aout 1667 Escoublac-  Escoublac, réinhumé le  en la Chapelle de Kerallan), Chevalier, Sr de Kerallan, du Plessis Marcillé, du Longpré, de chasteau, Le Fontelays et de la masure Charpentier.
           │     │      │  x marié à Françoise Le Charpentier
           │     │      │
           │     │      ├─> Marie de Kerpoisson, ( Escoublac-  Escoublac)
           │     │      │
           │     │      ├─> François de Kerpoisson, (7 aout 1687 Escoublac-)
           │     │      │
           │     │      ├─> Jean René de Kerpoisson, ( Escoublac-  Escoublac)
           │     │      │
           │     │      ├─> Olive de Kerpoisson, ( Escoublac-) 
           │     │      │
           │     │      ├─> Françoise de Kerpoisson, ( Escoublac-)
           │     │      │
           │     │      └─> Louis François de Kerpoisson, (-  Escoublac, Chapelle de Kerallan) Sieur de Kerpoisson et Kerallan, Chevalier en 1748,chef de nom et d'arme.
           │     │             │  x1 marié à Marie Françoise du Matz (-<1737)
           │     │             │  x2 marié à Marie Tassé, le 9 aout 1728 à Montoir-de-Bretagne
           │     │             │  x3 marié à Françoise Calvé, le  au Croisic.
           │     │             │  
           │     │             ├─> Joseph Louis de Kerpoisson, ( Escoublac-  Escoublac)
           │     │             │
           │     │             ├─> Jeanne Rose de Kerpoisson, ( Escoublac-  Escoublac)
           │     │             │
           │     │             ├─> Catherine Hyacinthe de Kerpoisson, ( Escoublac- )
           │     │             │
           │     │             ├─> Macé Joseph Mathieu de Kerpoisson, ( Escoublac-  Escoublac), chapelle de Kerallan)
           │     │             │
           │     │             ├─> Louis Macé de Kerpoisson, ( Escoublac-)
           │     │             │
           │     │             └─> Marie Joseph de Kerpoisson, ( Escoublac-)
           │     │ 
           │     └─> David de Kerpoisson, ( Escoublac)<
           │
           └─> Lucrèsse de Kerpoisson, ( Escoublac-), Dame de la Houssaye et de la Morandais
                    mariée à Pierre de la Houssaye, Sr de la Houssaye et de la Morandais

 Jacques de Kerpoisson, Seigneur de Troffiguet en 1608.
    │  marié à Marthe Rogon (-<1607)
    │   
    └─> Jean de Kerpoisson (- Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique))

 Perrine de Kerpoisson mariée à Philippe de la Bouëxière selon un aveu de 1619 pour la maison noble de Leschet.
 Philippe de Kerpoisson, Écuyer, sieur de Troffiguet en 1627.

 René de Kerpoisson, (-  à Rennes), sieur de Trévenegat en 1626, Kerfrezou et d'Ust
    │  marié à Louise de Goesbriant,
    │ 
    ├─> Renée de Kerpoisson, ( Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-) 
    │
    ├─> Pierre de Kerpoisson, ( Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-) 
    │
    ├─> Anne de Kerpoisson
    │
    ├─> Elizabeth de Kerpoisson, ( Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)-) 
    │
    └─> René de Kerpoisson (<1637- Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)), Seigneur de Trévennegat, d'Ust et de Saint André.
           │  x1 Louise de la Porte (-<1660) 
           │  x2 épouse le  à Guérande, Anne de Rohan, Dame de Trevennegat en 1665.
           │ 
      x1   └─> Louise de Kerpoisson, (<1660-)
                  x1 Pierre Bonnier, vers 1679, seigneur de Launay et gouverneur de Guérande
                  x2 Maurice Avril vers 1696, seigneur de la Chauvière et conseiller au Parlement de Bretagne
 
 Anne de Kerpoisson, (- à Nantes), épouse de Philippe de Couëssin, seigneur de Bresséan.
 Pierre de Kerpoisson, reçu Chevalier de Malte en 1653.

 Jean de Kerpoisson, (- Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)) Sieur de Kerpoisson, de Kercabus et du Poirier
    │  marié à Jeanne de Kercabus
    │
    ├─> Jean de Kerpoisson (- Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) 
    │
    ├─> Audette de Kerpoisson (- Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) )
    │ 
    └─> Aliénor de Kerpoisson, (-), Dame de Kerpoisson en 1680
         mariée à Isaac de Rohan-Polduc le 

 Elizabeth de Kerpoisson, Dame de Kernoster en 1669.
 Agnès de Kerpoisson, Dame de Châteauloup en 1680.

 Mathurin de Kerpoisson, (-) Sieur de Kerpoisson, Chevalier
    │  marié à 
    │
    └─> Olive de Kerpoisson, ( Escoublac-)

 Olive de Kerpoisson, (- Escoublac, chapelle de Kerallan), femme de Jean Baptiste Le Pourceau.
 Marie Joseph de Kerpoisson, marié à Joseph Le Pourceau, Sr de Rollivaud, puis marié à Marie René du Bouyais, chef de nom et d'armes, le  à Batz.

Blason

Seigneuries, terres 

 Le Bois-Savary, Terre Saint-Nazaire à Louise de Kerpoisson en 1681
 La Noé, Terre Saint-Nazaire à Aliénor de Kerpoisson en 1680.
 Kerallan, Terre, Escoublac de 1559 à 1748.
 Kerfrézou, Terre, métairie, Saint-André-des-Eaux à Louise de Kerpoisson en 1680.
 Kercabus, paroisse de Saint-Lyphard.
 Kerloza, Terre, Saint-Molf en 1586 à Pierre de Kerpoisson.
 Kerpoisson, Saint-André-des-Eaux, Terre et juridiction, en 1511 à Amaury de Kerpoisson, en 1540 à René de Kerpoisson, en 1557 à Amaury II de Kerpoisson et en 1638 à Aliénor de Kerpoisson.
 Kerrobert, Guérande,
 Kerversaul, Terre, Saint-André-des-Eaux à Julien de Kerpoisson en 1680.
 Langlermine, Terre et Juridiction, Moyenne Justice, Pontchâteau.
 Ranlieu, Guérande,
 Saint André sous château Lou, Terre et Seigneurie, Haute justice, Saint-André-des-Eaux à Louise de Kerpoisson en 1680.
 Touffiet, Terre, Guérande en 1575 à Guillaume de Kerpoisson.
 Trévénégat, Guérande,
 Troffigué, Guérande, Manoir et métairie, Basse et Moyenne Justice, à Ecuyer Jacques de Kerpoisson en 1608
 Ust, Terre et Seigneurie, Haute justice, Saint-André-des-Eaux à Louise de Kerpoisson en 1680.
 Vaurumeau, paroisse de Trans, évêché de Dol.
 Ville-au-Gal, Terre, Saint-André-des-Eaux achetée par Aliénor de Kerpoisson en 1648.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Armorial des familles de Bretagne
 Familles subsistantes de la noblesse française

Bibliographie 
 

Kerpoisson
Personnalité liée à Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique)